Die Abkürzung WPP steht für:

 WPP Group, einen britischen Konzern aus Werbedienstleistern und Medienunternehmen
 World Press Photo, eine unabhängige, gemeinnützige Organisation zur Unterstützung professioneller Pressefotografen
 White Patriot Party, eine ehemalige antisemitische und rassistische US-amerikanische Partei

Abkürzung